Ненапряжённые гласные нижнего подъёма — это гласные, используемые в некоторых языках. Характеризуются тем, что при воспроизведении язык находится примерно в той же части гортани, что и при воспроизведении гласных нижнего подъёма, но несколько более приподнят.

Список ненапряжённых гласных нижнего подъёма согласно МФА 

 Ненапряжённый гласный переднего ряда нижнего подъёма []
 Ненапряжённый гласный среднего ряда нижнего подъёма []

Гласные нижнего подъёма
Ненапряжённые гласные